Zygoribatula är ett släkte av kvalster som beskrevs av Berlese 1917. Zygoribatula ingår i familjen Oribatulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Zygoribatula